Le Livre interdit est le deuxième tome de la série Tara Duncan (fantasy, amour, humour, aventures), créée par Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru aux éditions Seuil en grand format le  mais aussi en poche. Il a été traduit en anglais par William Rodarmor et publié par Sky Pony Press en 2013.

Résumé 
Après avoir été mis au courant des évènements vécus par Tara, sa grand-mère Isabella entame une discussion avec Maître Chem, le dragon chargé de la protection de Tara, mais celle-ci perd vite le contrôle d'elle-même. La discussion est interrompue par des gardes d'Omois qui viennent chercher Cal et Angélica pour les faire comparaître devant des juges au sujet de la mort de Brandis. Les amis de Cal le suivent et, bien vite, Tara retourne à Omois. 

En chemin, dans le palais de l'impératrice, le mammouth impérial devient le familier de Fabrice. L'audience tourne mal : Cal est emmené en prison. Ses amis, essayant alors de le délivrer, s'aperçoivent que le voleur n'est déjà plus là. Ils se font eux-mêmes emprisonner par Xandiar, le chef paranoïaque des gardes, et découvrent que Cal s'est fait enlever par des gnomes, qui l'ont infecté par des tsils (petits vers mortels au bout d'un certain temps). Ils se font à leur tour enlever par les gnomes, qui veulent en fait que la petite bande les délivre de l'esclavage en échange de l'antidote qui permettra à Cal de guérir. Mais, après les avoir délivré de leur condition, ils sont appelés à l'aide par Fafnir car le Ravageur, un ennemi puissant, prévoit d'envahir Autremonde et la Terre. Maître Dragosh vient trouver Magister pour qu'il les aide et celui-ci accepte : il allait justement leur demander la même chose. Il trouve l'Âme Blanche, seule arme capable de détruire le Ravageur. Ensemble, ils réussissent à le mettre hors d'état de nuire, mais Magister ne tient pas sa promesse et, une fois le Ravageur disparu, décide d’affronter Tara. 

C'est alors que Maître Dragosh avoue que sa fiancée, Selenba, est responsable de plusieurs meurtres et qu'elle œuvre au service de Magister sous le nom du Chasseur. En revenant sur Terre, l'impératrice Lisbeth d'Omois oblige Tara à hériter de son titre, s'apprêtant sinon à déclarer la guerre au Lancovit...

Personnages 

Tara Duncan :

Réception

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Notes et références 

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2004
Tara Duncan